Râul Botoșana se poate referi la următoarele cursuri de apă din România:

 Râul Botoșana - afluent al Soloneț
 Râul Botoșana - afluent al râului Suha

Vezi și 
 Botoșani (dezambiguizare)

 Botoșana, sat în județul Suceava

Toponime românești